Metsovo kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Metsovo, kommun, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Metsovo (kommunhuvudort i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon,